Puerta de Toledo puede hacer referencia a:
 Puerta de Toledo, puerta fortificada en Ciudad Real (España).
 Puerta de Toledo, puerta monumental en Madrid (España).
 Estación de Puerta de Toledo, estación de metro en Madrid (España).
 Puerta de Toledo, antigua puerta fortificada en Zaragoza (España).
 A cualquiera de las puertas monumentales de la ciudad de Toledo (España).